Элитный раунд чемпионата Европы по футболу 2015 среди юношей до 17 лет был вторым раундом отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2015 среди юношей до 17 лет. 31 команду, прошедшую из квалификационного раунда + сборную Германии поделили на 8 групп по 4 команды, которые сыграли друг с другом по одному матчу дома и на выезде. Страна, которую представляла одна из команд в каждой группе,  принимала матчи группы. Восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест, показавших лучшие результаты в матчах с первой и третьей командами квартетов, получили путевки в финальный этап, где присоединились к хозяевам турнира болгарам. Жеребьевка элитного раунда прошла 3 декабря 2014 в Ньоне, Швейцария. Матчи прошли c 12 по 26 марта 2015 года.

Жеребьевка 
Каждая команда была помещена в одну из четырех корзин для жеребьевки соответственно результатам в квалификационном раунде. Восемь команд с наилучшими показателями были помещены в корзину A и так далее до корзины D, куда попали Восемь команд с наихудшими показателями. Во время жеребьевки в каждую группу попало по одной команде из каждой корзины, с тем условием, что команды, которые играли между собой в первом раунде квалификации, не могли быть помещены в одну группу снова.

″Согласно решению рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, сборные России и Украины разводятся при жеребьевке по разным группам.

Распределение мест в группе 
В случае, если две или более команды набрали одинаковое количество очков, используются следующие критерии:

1) количество очков в матчах между этими командами;

2) разница забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами;

3) количество забитых мячей в матчах между этими командами.

Если это не дало результат, то используются:

4) разница мячей во всех матчах;

5) количество забитых мячей во всех матчах;

6) жеребьевка.

Если команды играют последний матч в группе и делят после него первое место, имея равное количество забитых и пропущенных мячей, сыграв в матче вничью, и при этом их никто не может догнать или обогнать, проводится серия пенальти.

Группы 

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Рейтинг команд, занявших второе место 
При подсчёте очков учитывались матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые и третьи места в своих группах.

Бомбардиры 
 8 мячей
  Ян Млакар
 7 мячей
  Патрик Кутроне
 5 мячей
  Деннис ван Варенберг

Примечания

Ссылки 

Футбол в Европе в 2015 году